Arare bezeichnet:
 Arare (Lebensmittel), japanische Reiscracker
 Arare, Ortschaft in der Gemeinde Plan-les-Ouates, Kanton Genf, Schweiz
 Arare (Indonesien), Ortschaft in der Provinz Papua, Indonesien
 eine Form von japanischen Teekannen aus Eisen
 Arare (Schiff, 1905), ein Zerstörer der Harusame-Klasse der Kaiserlich Japanischen Marine (1905–1924)
 Arare (Schiff, 1937), ein Zerstörer der Asashio-Klasse der Kaiserlich Japanischen Marine (1939–1942)

Siehe auch:
 Arar